Навабшах (урду نوابشاہ, англ. Nawabshah, синдхи نوابشاهه) — многозначный термин.

 Навабшах — город в провинции Синд, Пакистан, центр одноимённого округа. 
 Навабшах — гражданский аэропорт в городе Навабшахе в пакистанской провинции Синд.
 Навабшах — прежнее (до 2008 года) название округа Шахид-Беназирабад.